Мост Аполло́н () — мост через реку Дунай в Братиславе.

Строительство было начато в 2002 году. Мост был открыт 5 сентября 2005 года. Название происходит от компании «Аполлон» (современный: Slovnaft) — нефтеперерабатывающего завода, расположенного на левом берегу реки в этом районе до Второй мировой войны.

Изогнутые линии, наклонные арки и фактическое отсутствие прямых углов делают форму моста достаточно сложной. Длина моста 854 метра, ширина — 32 метра, вес — 5240 тонн.

Примечания

Ссылки 
 Информация о мосте
 Фото на разных этапах строительства
 Фото моста

Мосты Братиславы
Мосты через Дунай
Арочные мосты Словакии